ou  (littéralement, panthère noire ou panthères noires en anglais) peut désigner :
Les membres du Black Panther Party, un mouvement politique révolutionnaire afro-américain,
Black Panthers, un mouvement de protestation sociale contre le traitement des Juifs mizrahim (orientaux).
 Black Panther, un groupe de rock chinois.
 Les Black Panthers, une unité blindée afro-américaine de 1942 à 1946 ayant combattu en Europe durant la Seconde Guerre mondiale.

Œuvres 
Black Panther, nom en anglais de La Panthère noire, un personnage de comics de Marvel Comics ;
 , un jeu vidéo sorti en 1987 en arcade sur Konami GX400 ;
 Black Panther, un film américain sorti en 2018 ;
 Black Panther: The Album, l'album du film ci-dessus, sorti en 2018 ;
 Black Panther: Wakanda Forever, suite du film de 2018 ;
 Black Panther, une série animée basée sur les comics la Panthère Noire ;
 Black Panthers, un court-métrage documentaire français écrit et réalisé par Agnès Varda et sorti en 1968.

Voir aussi 
 Black Panthers de Thonon, un club français de football américain basé à Thonon-les-Bains
 Black Panthers de Trondheim, un club de hockey sur glace de Trondheim en Norvège